Okręty US Navy o nazwie USS  "Allegheny":
 Pierwszy "Allegheny" (1847) był kanonierką parową o stalowym kadłubie, biorącą udział w wojnie secesyjnej, służącej w latach 1847 - 1869
 Drugi "Allegheny" (AT-19)
 Trzeci "Allegheny" (ATA-179)
Allegheny